För personer med likvärdig stavning, se Petersson
Pettersson är ett mycket vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Pettersson 64 188
 Petterson 155
 Petterzon 5
Totalt blir detta 64 248 personer, vilket skulle ge det plats numer 12 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Statistiska Centralbyrån har emellertid fört samman namnet Pettersson med namnet Petersson, vilket betyder att följande stavningsvarianter också bör tas med
 Petersson 29 596
 Peterson  1989
 Peterzon 45
 Petersohn 24
Om man lägger till 10 personer som antas stava sitt namn på annat sätt, blir det totala antalet 96 011 personer, som är vad SCB uppger. Räknar man Pettersson och Peterson som varianter av samma namn, kommer det på plats 11 bland Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Petters son.

I nedanstående uppställning ingår bara personer med efternamnet Pettersson. De med namnet Petersson behandlas på en sida med detta namn.

Personer med efternamnet Pettersson eller varianter av detta namn

A
 Abraham Pettersson (1724–1763), predikant
 Abraham Zacharias Pettersson (1792–1857), predikant
 Adam Pettersson (född 1992), ishockeyspelare
 Adolf Fredrik Pettersson (1811–1872), orgelbyggare
 Adolf Petter Pettersson (1811–1877), tidningsutgivare och tecknare
 Albert Pettersson (1885–1960), tyngdlyftare
 Albert Pettersson (släggkastare) (1879–1956)
 Alf Pettersson (1935–2006), politiker, socialdemokrat
 Alfred Pettersson, flera personer
 Alfred Pettersson (medicinsk forskare) (1867–1951), medicinsk forskare
 Alfred Pettersson (psykiater) (1846–1920)
 Allan Pettersson (1911–1980), tonsättare
 Allan Pettersson (centerpartist) (född 1930), politiker
 Anders Pettersson, flera personer 
 Anders Pettersson (byggmästare, Svedala) (1871–1962)
 Anders Pettersson (byggmästare, Värsås) (1819–1889), byggmästare och predikant
 Anders Pettersson (kampsportare) (född 1966)
 Anders Pettersson (skarprättare) (1809–1868)
 Anders Pettersson (violinist) (1841–1898)
 Anders Pettersson i Dahl (1888–1965), lantbrukare och politiker
 Anders Pettersson i Sibbarp (1826–1883), lantbrukare och politiker
 Anders Gustaf Pettersson (1840–1910), orgelbyggare, organist och klockare
 Anders L. Pettersson (född 1968),statsvetare
 Andreas Pettersson (gitarrist) (född 1964), jazzgitarrist
 Ann-Britt Ryd Pettersson (född 1954), nyhetsuppläsare och journalist
 Ann-Margret Pettersson (född 1938), operaregissör
 Anna Pettersson, flera personer
 Anna Pettersson (född 1969), skådespelare
 Anna Pettersson, gift Norrie (1860–1957), skådespelare och sångerska
 Anna Pettersson (friidrottare) (född 1977) 
 Anna Pettersson (jurist) (1861–1929)
 Anna Pettersson (porslinsmålare) (1864–1948), målare och porslinsmålare
 Anton Pettersson (1879–1965), ombudsman och politiker
 Arne Pettersson (1918 –1985), ombudsman och politiker
 Astrid Pettersson (1909–1998), författare
 August Pettersson, flera personer
 August Pettersson i Österhaninge (1853–1912), kyrkoherde och politiker
 August Wilhelm Pettersson (1871–1934), politiker
 Augusta Pettersson (1852–1927), finlandssvensk målare och konsthantverkare
 Axel Petterson (1877–1958), läkare

B
 Bengt Pettersson (1915–2002), botanist, professor
 Bengt Pettersson (konstnär) (1931–2004), målare
 Berit Pettersson (1950–2014), målare och tecknare
 Berndt Petterson (1930–2002),musiker , målare, tecknare och grafiker
 Bertil Pettersson, flera personer
 Bertil Pettersson (fotograf) (född 1933), fotograf och författare
 Bertil Pettersson (författare) (född 1932), poet, författare och humorist
 Bertil Pettersson (företagare) (1928–2015), försäljare av alternativa hälsoprodukter
 Betty Pettersson (1838–1885), läroverkslärare
 Birgitta Pettersson (född 1939), skådespelare
 Birgitta Pettersson (konstnär) (född 1944), målare
 Bosse Pettersson (född 1970), journalist och radioprogramledare
 Bosse K. Pettersson (född 1957), författare
 Britta Pettersson (född 1938), skådespelare
 Bror Pettersson, flera personer
 Bror Pettersson (botaniker) (1895–1992), finländsk botaniker
 Bror Pettersson (idrottare) (1924–1978), bandy-, fotbolls- och ishockeyspelare

C
 Carl Pettersson, flera personer
 Carl Pettersson (född 1977), golfspelare
 Carl Pettersson (politiker) (1830–1912), kyrkoherde och politiker
 Carl Anton Pettersson (1818–1863), sjöofficer, konstnär och tecknare
 Carl August Pettersson (1819–1899), kakelugnsfabrikör och politiker
 Carl Axel Pettersson (1874–1962), curlingspelare
 Carl Emil Pettersson (1875–1937), sjöman, betraktas som förebild till Astrid Lindgrens figur Efraim Långstrump
 Carl Gustaf Pettersson (1876–1953), båtkonstruktör
 Carl Johan Pettersson (1815–1895), godsägare och riksdagsman
 Christer Pettersson, flera personer
 Christer Petterson (1942–2006), trumslagare
 Christer Pettersson (1947–2004), frikänd för mordet på Olof Palme
 Christina Pettersson (född 1949), politiker

D
 Dan Pettersson (född 1992), ishockeyspelare
 Daniel Pettersson, flera personer
 Daniel Pettersson (född 1976), fotbollsspelare
 Daniel Pettersson (borgmästare) (1720–1802), borgmästare i Göteborg, kommerseråd, poet och författare
 Daniel Pettersson (handbollsspelare) (född 1992)
 David Pettersson (1866–1957), politiker, tillhörde högern

E
 Ebba Pettersson (1903–1986), gallerist och antikvariatsbokhandlare
Elias Pettersson (född 1998), ishockeyspelare
 Elin Pettersson (1892–1979), textilkonstnär
 Emil Pettersson (född 1994), ishockeyspelare
 Emy Pettersson (aktiv 1940), häcklöpare
 Enok Pettersson (1930–2011), arkitekt
 Erik Pettersson, flera personer
 Eric Petterson (1890–1979), klarinettist, musikhandlare och tillverkare av klarinetter
 Eric Pettersson (1929–2005), ekonom och ämbetsman
 Eric Pettersson (biografägare) (1897–1981), biografägare, känd som "Film-Pelle".
 Erik Pettersson (bandyspelare) (född 1995)
 Erik Pettersson (cyklist) (född 1944), en av Fåglum-bröderna
 Erik Pettersson (tyngdlyftare) (1890–1975) 
 Erik Pettersson i Ersbacken (1889–1955), lantbrukare och riksdagsledamot
 Eva Pettersson (född 1926), konstnär
 Eva Pettersson (född 1943), badmintonspelare, se Eva Twedberg-Stuart

F
 Frank Pettersson (född 1984), fotbollsmålvakt
 Fredrik Pettersson, flera personer
 Fredrik Petersson (1828–1908), hemmansägare och politiker
 Fredric Pettersson (handbollsspelare) (född 1989)
 Fredrik Pettersson (handbollsspelare)(född 1981)
 Fredrik Pettersson (ishockeyspelare) (född 1987)
 Fredrik Pettersson (politiker) (1855–1949), militär och politiker
 Fredric Pettersson i Tjärsta (1837–1907), arrendator och politiker
 Fredrik Pettersson-Wentzel (född 1991), ishockeymålvakt
 Fritz G Pettersson (1932–2000), grafiker, privatspanare efter Palme-mordet

G
 Georg Pettersson, flera personer
 Georg Pettersson (centerpartist) (1918–1990), centerpartistisk politiker
 Georg Pettersson (friidrottare) (1883–1964), friidrottare
 Georg Pettersson (socialdemokrat) (1907–1972), socialdemokratisk politiker
 Gert Pettersson (född 1953), orienterare
 Gun Maria Pettersson (1943–2007), konstnär och professor i skulptur
 Gunnar Pettersson, flera personer
 Gunnar Pettersson (friidrottare) (1915–2003), spjutkastare
 Gunnar Pettersson (författare) (född 1951), författare och journalist
 Gunnar Pettersson (politiker) (1899–1986), jordbruksinstruktör och politiker
 Gunnar Pettersson (socialdemokrat) (född 1957), politiker
 Gunnel Pettersson (född 1960), konstnär
 Gustaf Petterson (1855–1933), arkitekt
 Gustaf Pettersson (1887–1925), arkitekt
 Gustaf Adolf Pettersson (1840–1914), orgelbyggare
 Gustav Pettersson (1895–1979), finländsk företagsledare, organist och kyrkomusiker
 Göran Pettersson (född 1960), moderat politiker
 Göran Petterson (1898–1968), journalist och politiker, socialdemokrat
 Göran Pettersson (tyngdlyftare) (född 1961)
 Gösta Pettersson, flera personer
 Gösta "Fåglum" Pettersson (född 1940), cyklist
 Gösta Pettersson (biokemist) (född 1937)
 Gösta Pettersson (friidrottare) (1917–1992)
 Gösta Pettersson (konstnär) (1923–2015)
 Göta Pettersson (1926–1993), gymnast
 Göte Pettersson (1929–2019), lärare och politiker

H
 Hanna Pettersson (född 1983), innebandyspelare
 Hans Pettersson, flera personer
 Hans Pettersson (musiker) (1830–1907)
 Hans Pettersson (oceanograf) (1888–1966), fysiker och oceanograf
 Harald Pettersson, flera personer
 Harald Pettersson (musiker) (1954–2019)
 Harald Pettersson (politiker) (1918–2000)
 Helén Pettersson (född 1972), politiker
 Helmer Petterson (1901–1980), projektledare och innovatör
 Henrik Petterson (1879–1962), skogsman
 Henrik Pettersson (född 1976), författare
 Henry Pettersson (1919–2016), kanotist
 Hjördis Petterson (1908–1988), skådespelare
 Holger Petterson (1909–1975), ingenjör
 Håkan Pettersson, flera personer
 Håkan Pettersson (ishockeyspelare) (1949–2008)
 Håkan Pettersson (militär) (född 1947), generalmajor i flygvapnet
 Håkan Pettersson (orienterare) (aktiv 2002)

I 
 Ida Pettersson (1868–1945), missionär i Kina 
 Inge Pettersson (född 1944), målare, tecknare ochlärare
 Inger Pettersson (aktiv 1968–1974), häcklöpare
 Ingrid Pettersson (1919–2015), målare
 Ingvar Pettersson (1926–1996), gångare
 Isak Pettersson (född 1997), fotbollsmålvakt
 Ivar Pettersson (1876–1959), lantbrukare och politiker

J
 J.P. Pettersson (död 1867?), litograf, tecknare, målare och musiklärare
 Jakob Pettersson (1866–1957), borgmästare och politiker
 Jan Pettersson (född 1940), entomolog, professor i växtskadesdjurslära vid Sveriges lantbruksuniversitet
 Jan Åke Pettersson (1953–2023), svensk-norsk konsthistoriker och museichef
 Jan-Erik Pettersson, författare och journalist
 Jenny Pettersson (född 1975), sångare, känd under artistnamnet Velvet
 Jesper Pettersson (född 1994),ishockeyspelare
 Joakim Pettersson (född 1973), nationalekonom och politiker, kristdemokrat
 Joel Pettersson (1892–1937), åländsk författare och bildkonstnär
 Johan Pettersson, flera personer
 Johan Pettersson (etnolog) (1923–2018), präst och etnolog 
 Johan Pettersson (fotbollsspelare född 1989), fotbollsspelare i Gais
 Johan Pettersson (fotbollsspelare född 1980), fotbollsspelare i IK Sirius
 Johan Pettersson (ishockeyspelare) (född 1989)
 Johan Pettersson (trädgårdsman) (1300-talet) 
 Johan Pettersson i Alvesta (1819–1887), hemmansägare och politiker
 Johan Gabriel Pettersson (1788–1851), tecknare och konstnär
 Johanna Pettersson, flera personer
 Johanna Pettersson (bandyspelare) (född 1982)
 Johanna Pettersson (musiker) (född 1991)
 Johannes Pettersson, flera personer
 Johannes Pettersson (socialdemokrat) (1882–1945), stationsförman och politiker
 John Pettersson (1893–1968), hemmansägare och politiker
 John A. "Bill" Pettersson (1886–1951), fotbillsledare
 John E. Petterson (1878–1949), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Jonas Pettersson (född 1990), bandyspelare
 Josefin Pettersson (född 1984), ishockeyspelare
 Jörgen Pettersson, flera personer
 Jörgen Pettersson (fotbollsspelare) (född 1975)
 Jörgen Pettersson (ishockeyspelare) (född 1956)
 Jörgen Pettersson (saxofonist) (född 1964)

K
 Karin Pettersson (född 1975), journalist
 Karl Pettersson, flera personer
 Karl Pettersson (politiker) (1908–1980), kommunalpolitiker och riksdagsledamot
 Karl Gustaf Pettersson (1853–1921), gåramålare
 Karl Johan Pettersson (1855–1921), missionär i Kongo
 Kenneth Pettersson (född 1959), häcklöpare
 Kenth Pettersson (1948–2007), fackföreningsman
 Kjell Pettersson (född 1947), fotbollstränare
 Knut V. Pettersson (1906–1969), tecknare, grafiker och illustratör
 Konrad Pettersson (1903–1976), längdskidåkare
 Konrad Petterson Lundqvist Tector (1838–1876), mördare
 Kristian Pettersson (född 1971),  diskuskastare
 Kristofer Pettersson (född 1977), musiker
 Krystyna Pettersson (1930–2018), polskfödd svensk tonsättare

L
 Lars Pettersson, flera personer
 Lars Pettersson (byggmästare) (1855–1917), byggmästare
 Lars Pettersson (företagsledare född 1954), verkställande direktör vid Sandvik AB
 Lars Pettersson (företagsledare född 1961) i it-branschen
 Lars Pettersson (ishockeyspelare) (1925–1971), ishockeyspelare
 Lars Pettersson (jazzmusiker) (1931–2000), musiker
 Lars Pettersson (konsthistoriker) (1918–1993), finländsk konsthistoriker
 Lars Pettersson (målare) (1923–1982), målare, tecknare, skulptör och yrkesmålare
 Lars-Gunnar Pettersson (född 1960), ishockeyspelare
 Lars-Göran Pettersson (född 1943), regissör och manusförfattare
 Lasse Petterson (1935–2019), skådespelare 
 Lasse Pettersson (född 1954), skådespelare 
 Leif Pettersson (född 1954), politiker
 Leif "Pepparn" Pettersson (1953–1988), dragspelare
 Lennart Pettersson, flera personer
 Lennart Pettersson (centerpartist) (född 1952), centerpartistisk politiker
 Lennart Pettersson (militär) (född 1951), brigadgeneral och ledamot i Sveriges Olympiska Kommitté
 Lennart Pettersson (socialdemokrat) (1936–1994), civilekonom och socialdemokratisk politiker
 Leo Pettersson (född 1953), skulptör
 Linda Pettersson Bratt (född 1972), sångerska
 Linus Pettersson  (född 1987), bandyspelare

M 
 Malin Pettersson (född 1991), bordtennisspelare
 Malkolm Petterson (1862–1951), lantbrukare och politiker
 Marcus Pettersson (född 1996), ishockeyspelare
 Marcus-Gunnar Pettersson (född 1987), illustratör
 Marga Pettersson (född 1952), skådespelare och dansare
 Margareta Pettersson (född 1955), skådespelare
 Markus Pettersson (född 1976), basketledare
 Marianne Pettersson (född 1958), politiker, socialdemokrat
 Marie Pettersson (född 1979), sångerska, dokusåpadeltagare och programledare, känd som Marie Picasso
 Marina Pettersson (född 1955), politiker
 Marina Pettersson (fotbollsspelare) (född 1987), fotbollsspelare
 Mats Pettersson, flera personer
 Mats Pettersson (journalist) (född 1950), TV-producet och sportchef
 Mats Pettersson (kickboxare) (född 1983), 
 Mattias Pettersson (född 1980), tennisspelare
 Michael Pettersson (född 1976), handbollsspelare
 Mikael Pettersson (född 1974), ishockeyspelare
 Monica Pettersson (aktiv 1968), spjutkastare

N
 Nenne Petersson (1924–2017), revyartist och komiker
 Niels Pettersson (född 1989), röstskådespelare

O
 Olaus Petersson (1859–1932), lantbrukare, affärsman och politiker
 Olle Pettersson, flera personer
 Olle Petterson (1905–1990), konstnär
 Olle Pettersson (friidrottare) (1911–1993), medeldistanslöpare
 Olle Pettersson (skådespelare) (född 1944)
 Olof Petter Pettersson (1859–1944), folkskollärare och etnolog
 Orvar Pettersson (1929–2020), ingenjör
 Oscar Pettersson (född 2000), fotbollsspelare
 Otto Pettersson (1848–1941), havsforskningspionjär och professor i kemi
 Ove Pettersson (1923–2002), professor i byggnadsteknik, högskolerektor

P
 Patrik Pettersson skådespelare och regissör
 Pelle Petterson (född 1932), formgivare och seglare
 Per Pettersson flera personer
 Per Petterson (född 1952), norsk författare
 Per Pettersson (byggmästare) (1846–1931)
 Per Pettersson (konstnär) (född 1925), bild- och textilkonstnär
 Per Pettersson (politiker) (1822–1892), kyrkoherde och politiker
 Per-Erik Pettersson (född 1978), handbollsspelare
 Per Johan Pettersson (1862–1893), känd som Alftamördaren
 Petter Petterson (1813–1891), kyrkomusiker, tonsättare och sångpedagog
 Primus Mortimer Pettersson (1895–1975), naiv konstnär
 Pär Olov Petterssån (1867–1929), präst

R
 Rafael Pettersson (född 1976), skådespelare
 Ralf F. Pettersson (1945–2011), finländsk medicinsk forskare
 Robert Pettersson (född 1978), sångare
 Roger Pettersson (född 1973), sportjournalist och boxare
 Rolf Pettersson, flera personer
 Rolf Pettersson (lagidrottare) (1926–2010) , ishockey, fobolls- och bandyspelare
 Rolf Pettersson (orienterare) (aktiv 1972–1979)
 Ronald Pettersson (1935–2010), ishockeyspelare "Sura-Pelle"
 Ronny Pettersson, flera personer
 Ronney Pettersson (1940–2022), fotbollsspelare
 Ronnie Pettersson (född 1971), ishockeyspelare
 Rune Pettersson (1918–1999), målare och grafiker
 Russel Pettersson (1909–2002), bandyspelare

S 
 Samuel August Pettersson (1827–1898), bankdirektör och riksdagsman, far till Theodor Ahlford
 Sigurdh R Petersson (1941–2004), politiker, moderat
 Simon Pettersson (född 1994), friidrottare (diskus och kula)
 Sixten Pettersson (1928–2011), politiker, moderat
 Siv Pettersson (1955–1975), sångare
 Sofia Pettersson (född 1970), sångerska, kompositör, låtskrivare och sångpedagog
 Sonja Petterson (1935–2019), skulptör
 Sonny Peterson (1940–2019), musikdirektör och sångpedagog
 Stefan Pettersson, flera personer
 Stefan Pettersson (fotbollsspelare) (född 1963) 
 Stefan Pettersson (ishockeyspelare) (född 1977)
 Sten Pettersson (1902–1984), häcklöpare, "Sten-Pelle"
 Stig Pettersson (född 1935), friidrottare
 Sture Fåglum Pettersson (1942–1983), cyklist
 Sune Pettersson (född 1933), jordbruksforskare, professor i växtfysiologi
 Susanna Pettersson (född 1966), finländsk utställningskurator och konsthistoriker
 Svante Pettersson (1911–1994), lektor i historia, spelman och kompositör
 Sven Pettersson flera personer
 Sven Peterson (1879–1947), skådespelare
 Sven Pettersson (backhoppare) (1927–2017)
 Sven Pettersson (fotograf) (1887–1956) 
 Sven Pettersson (målare) (1900–?), banktjänsteman och målare
 Sven Petter Pettersson (1798–1852), orgelbyggare
 Sven Plex Petersson (1926–2011), sportjournalist
 Sylvia Pettersson (1934–2016), politiker, socialdemokrat

T
 Timmy Pettersson (född 1977), ishockeyspelare
 Thomas Pettersson (journalist) (född 1957), lärare, journalist och författare
 Thyra Pettersson (född 2004), stridsvagnsförare, elev
 Tobias Petterson (född 1972), författare, översättare och musiker
 Tobias Pettersson (född 1973), artist och frilansjournalist
 Tom Pettersson (född 1990), fotbollsspelare
 Tom Pettersson (läkare) (född 1951), finländsk läkare
 Tor Pettersson (1922–2011), finländsk läkare
 Torbjörn Pettersson (född 1960), politiker och ämbetsman
 Torsten Pettersson (född 1955), finlandssvensk författare, poet och professor

U
 Ulf Pettersson (född 1942), forskare i medicinsk genetik
 Ulla Petterson (född 1933), psykiater
 Ulla Pettersson (född 1953), politiker

V
 Vicke Pettersson (1885–1978), finländsk redaktör
 Victor Pettersson (1846–1919), finländsk tidningsman och författare
 Victor Pettersson (boktryckare) (1850–1919), boktryckare och bokbindare

W
 Walter Petterson (1905–1994), målare, tecknare, grafiker och silversmed
 Wilhelm Pettersson (1814–1854), skådespelare, balettmästare och tecknare
 Wilhelm Pettersson (konservator) (1866–1954), konstnär och konservator
 William Pettersson , efter 1922 Björneman,(1895–1965), friidrottare
 Wivan Pettersson (1904–1976), simmare

Å
 Åke Pettersson (född 1946), politiker
 Åke Pettersson (diplomat) (född 1948)
 Åke Pettersson (journalist) (född 1947), journalist och programledare
 Åke Pettersson-Nåw (1925–2004), målare, tecknare och grafiker

Fiktiva personer med efternamnet Pettersson etc.
 Carl Johan Pettersson, en av huvudpersonerna i Waldemar Hammenhögs roman Pettersson & Bendel från 1931.

Annat 
 Pettersson - Sverige, svensk film från 1934

Referenser 
 

Svenska efternamn
Sonnamn